Neogale — североамериканский род хищных млекопитающих из семейства куньих.

Таксономия 

Род Neogale был выделен британским зоологом Джоном Эдуардом Греем в 1865 году, но до недавних пор почти не использовался в биологической систематике. 

На начало XXI века виды, которые теперь относят к Neovison, включали в роды Mustela и Neovison. Вопреки такой классификации, результаты молекулярно-генетических и морфологических исследований свидетельствуют о том, что оба вида Neovison и ещё 4 вида американских куньих составляют единую монофилетическую группу в составе клады (подсемейства) собственно куньих (Mustelinae). В 2021 году Паттерсон и соавторы объединили эти виды в «воскрешённый» род Neogale. Как показало исследование Хассанина и соавторов (2021), дивергенция между родами Mustela и Neogale произошла в позднем миоцене (11,8—13,4 млн лет назад).

Виды 
База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database) признаёт 5 видов рода Neogale, включая один вымерший.

Современные виды

Вымершие виды 

Недостаточно изученная  была истреблена в XIX веке. Последние две достоверно известных особи убиты в 1880-м году; убитая в 1894 году особь на самом деле может быть крупной .

Примечания

Комментарии

Источники 

Куньи
Полуводные млекопитающие
Млекопитающие Северной Америки
Роды млекопитающих